Zkratka TBD může znamenat:

geografie
Topograficzna Baza Danych – polský geografický informační systém

hudba
TBD Records – americké hudební nakladatelství

internet
TBD.com – lokální zpravodajský server ve Washingtonu D.C.
 zkratka pro „to be done“ užívaná mj. v online diskusích 
někdy také zkratka pro „to be determined“, „to be defined“, „to be decided“ ve významu „bude určeno“ anebo „bude rozhodnuto“ (v budoucnu).

letectví
Douglas TBD Devastator – americký torpédový bombardér z doby druhé světové války
oficiální zkratka IATA pro letiště v Timbiquí v Kolumbii

Externí odkazy